Барбечос има више значења:

 Барбечос (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Барбечос (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Барбечос (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Барбечос (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Барбечос (Виља де ла Паз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику